Exoditis är ett släkte av fjärilar. Exoditis ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmalar
Exoditis